Charbel pode se referir a:

Pessoas 
 Charbel Makhlouf monge maronita libanês, declarado santo pela Igreja Católica.
 Charbel Pinto cantor luso-libanês-guineense nascido em Senegal.
 Charbel Farhat engenheiro aeroespacial estadunidense.